Typhlocarcinops — рід крабів родини Pilumnidae.

Види 
 Typhlocarcinops angustifrons Rathbun, 1914
 Typhlocarcinops angustipes Tesch, 1918
 Typhlocarcinops arcuatus (Miers, 1884)
 Typhlocarcinops canaliculatus Rathbun, 1909
 Typhlocarcinops decrescens Rathbun, 1914
 Typhlocarcinops denticarpus Dai, Yang, Song & Chen, 1986
 Typhlocarcinops gallardoi Serène, 1964
 Typhlocarcinops genkaiae Takeda & Miyake, 1972
 Typhlocarcinops marginatus Rathbun, 1914
 Typhlocarcinops ocularius Rathbun, 1914
 Typhlocarcinops serenei Türkay, 1986
 Typhlocarcinops stephenseni Serène, 1964
 Typhlocarcinops takedai Ng, 1987
 Typhlocarcinops tonsuratus Griffin & Campbell, 1969
 Typhlocarcinops transversus Tesch, 1918
 Typhlocarcinops yui Ng & Ho, 2003

Примітки 

Heterotremata
Роди ракоподібних